Der Weg nach oben ist der Titel folgender Filme:

 Der Weg nach oben (1959), ein britischer Spielfilm aus dem Jahr 1959
 Der Weg nach oben (1979), ein israelischer Spielfilm von 1979